Il doppio del Thailand Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonathan Erlich e Andy Ram erano i detentori del titolo, ma ha perso nei quarti contro Vince Spadea e Fernando Verdasco.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale 3–6, 7–5, 10–7, Michaël Llodra e Nicolas Mahut.

Teste di serie

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti)
  Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (quarti)

  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (finale)
  Eric Butorac /  Todd Perry (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Thailand Open 2007
ATP Tour 2007